Евге́ний Бори́сович Судако́в (9 апреля 1963, Железногорск) — советский боксёр тяжёлой весовой категории, выступал за сборную СССР в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Двукратный чемпион национального первенства, обладатель кубка Советского Союза, серебряный призёр Игр доброй воли и чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата Европы, мастер спорта международного класса. Также известен как тренер и спортивный функционер, судья международной категории, исполнительный директор Федерации бокса России.

Биография 
Евгений Судаков родился 9 апреля 1963 года в городе Железногорск, Красноярский край. В 1975 году вместе с семьёй переехал в Димитровоград, Ульяновская область, там в возрасте пятнадцати лет под руководством тренера Альфреда Гришина начал активно заниматься боксом.

Любительская карьера 
Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1981 году, когда выиграл чемпионат РСФСР — впоследствии в разные годы был первым на этих соревнованиях ещё пять раз. В 1985 году выиграл бронзовую медаль на взрослом чемпионате СССР, ещё через год стал серебряным призёром. В 1988 году выполнил норматив мастера спорта международного класса. Мировая известность пришла к нему в 1989 году, когда он впервые выиграл национальное первенство и принял участие в состязаниях чемпионата мира в Москве, где удостоился серебряной награды, проиграв в решающем матче легендарному кубинцу Феликсу Савону. Также в этом сезоне был на чемпионате Европы в Афинах, но в первом же бою получил перелом левой руки.

В 1990 году Судаков выиграл Кубок СССР и добыл серебряную медаль на Играх доброй воли в Сиэтле. Год спустя во второй раз стал чемпионом Советского Союза, взял бронзу на европейском первенстве в Гётеборге, проиграв в полуфинале голландцу Арнольду Вандерлиде. В 1992 году выиграл на единственном в истории чемпионате СНГ и тем самым прошёл отбор на летние Олимпийские игры в Барселоне, тем не менее, по прибытии на соревнования его дисквалифицировали за пропуск официального турнира АИБА в Германии. Расстроенный из-за этого недоразумения, принял решение покинуть команду и перейти в профессионалы. Всего в любителях провёл 210 боёв, из них 193 окончил победой.

После любительской карьеры 
Карьера Евгения Судакова на профессиональном уровне оказалась не долгой, он провёл несколько удачных поединков на Украине, после чего переехал в США, где в декабре 1993 года принял участие в народном турнире зрительских симпатий, где уступил олимпийскому чемпиону Тайреллу Биггсу.

Потерпев неудачу, вернулся в Россию и решил попробовать себя в качестве рефери на ринге. В 1997 году стал судьёй международной категории, судил матчи на крупнейших международных турнирах, в том числе на Олимпийских играх в Афинах и Пекине. Одновременно с этим открыл в Димитровграде детский бесплатный боксёрский зал «Али», также возглавил муниципальный спортивный клуб «Нейтрон», в 2001 году награждён почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», в 2003-м признан заслуженным тренером России. Занимался преподавательской деятельностью в Ульяновском государственном университете, заведовал кафедрой физического воспитания, защитил диссертацию на тему «Методика физической подготовки боксёров различной спортивной квалификации и тактических манер ведения поединка», кандидат педагогических наук. Начиная с 2007 года работает в Федерации бокса России, в разное время занимал должности вице-президента, члена президиума, исполнительного директора.

Личная жизнь 
Женат, есть две дочери.

Примечания

Ссылки 
 Судаков Евгений Борисович — страница на сайте Федерации бокса России
 

Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Чемпионы СССР по боксу
Чемпионы СНГ по боксу
Тренеры России по боксу
Заслуженные тренеры России
Кандидаты педагогических наук
Абсолютные чемпионы СССР по боксу